Конар — значения:

 Конар, Фёдор Михайлович (1895—1933)
 Конар — посёлок, Цивильский район, Чувашия